Ходже́нт — название ряда населённых пунктов на территории современного Таджикистана.
 Ходжент — название города Худжанд до 1936 года.
 Ходжент — название города Гулистан в 1957—1962 годах.
 Ходжент — название посёлка Гафуров в 1962—1963 годах.